Счастье моё:

 «Счастье моё» — популярная довоенная песня (танго) Е. М. Розенфельда
 «Счастье моё» — пьеса Александра Червинского
 «Счастье моё» — двухсерийный телефильм российского режиссёра Станислава Титаренко 2007 года
 «Счастье моё» — кинофильм украинского режиссёра Сергея Лозницы 2010 года
 «Счастье моё» — кинофильм режиссёра Алексея Франдетти 2023 года